Типология — классификация по существенным признакам. Основывается на понятии типа как единицы расчленения изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически развивающихся объектов. Разделы наук, занимающиеся выявлением типов, близких по набору своих внутренних характеристик явлений или объектов:
 Типология (лингвистика) — раздел лингвистики, занимающийся выяснением наиболее общих закономерностей различных языков, не связанных между собой общим происхождением или взаимным влиянием.

См. также 
 Психологические типологии — классификации людей на основе психологических характеристик или классификация психических свойств, черт, комплексов и т. п.

Литература 
Философский словарь / Под ред.И.Т.Фролова.- 4-е изд.-М.: Политиздат, 1981. - 445 с.